

Codici 
 A49 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Uppsala-Angstrom
 A49 – negli scacchi, codice ECO di una parte del sistema di Londra

Strade 
 A49 – autostrada francese Grenoble – Valence
 A49 – autostrada tedesca